Arenela ima više značenja:
 Arenela (Groseto)
 Arenela (Sirakuza)